

Afkortingen en codes 

Internet Explorer - een webbrowser

 Ierland, met landcode IE (ISO 3166-1)
.ie, op internet het top-level-domein voor Ierland

Internationale Eenheid (IE) - een meeteenheid in de farmacie
Improv Everywhere - een Amerikaanse improvisatiegroep
Iarnród Éireann - een Ierse spoorwegmaatschappij
 Information engineering - het automatiseren van informatiestromen en processen
Intellectueel eigendom - een verzamelnaam voor een aantal rechten
Indo-Europeanen, een prehistorisch volk
 Indo-Europese talen, een groep verwante talen
 Interlingue - een kunsttaal met code ie (ISO 639)
Ionisatie-energie, benodigde energie om een elektron van een molecuul te scheiden
Inwonerequivalent (i.e.) - in Nederland een eenheid van vervuiling

id est - dat is, dat wil zeggen

Overige 

ie - een persoonlijk voornaamwoord, een informele variant van hij
ie (digraaf) - de lettercombinatie 'ie' zoals die onder meer in het Duits voorkomt
Edgar Miguel Ié (1994) - voetballer uit Guinee-Bissau
Kho Liang Ie (1927–1975) - Nederlands industrieel vormgever
Ie (Okinawa) - een dorp in  Japan, in de prefectuur Okinawa
Aa (waternaam) - de Friese variant is Ie

Zie ook 

 Ee (doorverwijspagina)
 Wijde Ee (doorverwijspagina)